Kamenný Most ist der Name:

 einer Gemeinde im slowakischen Okres Nové Zámky, siehe Kamenný Most (Slowakei)
 einer Gemeinde im tschechischen Okres Kladno, siehe Kamenný Most (Tschechien)